Банги:

 Банги́ — столица Центральноафриканской Республики.
 Ба́нги — город в графстве Саффолк, Англия.
 Банги — смешанный язык на основе шотландского и кри.
 Банги — африканский народ, живущий на территории Демократической Республики Конго и Республики Конго.
 Банги — язык семьи банту.
 Банги — остров в Малайзии.
 Сильвестр Банги (1934—1996) — центральноафриканский политик, военный и государственный деятель, генерал, дипломат.

См. также 
 Банджи-джампинг

См. также 
 Банга